Rakka : nom d'un personnage féminin dans la série d'animation japonaise  de Yoshitoshi ABe.
 Rakka : une des graphies possibles pour Ar Raqqa, ville du centre de la Syrie.